Калетник — украинская фамилия. Известные носители:

 Калетник, Григорий Николаевич (род. 1949) — украинский инженер-механик, народный депутат Украины от фракции «Партии регионов», экс-губернатор Винницкой области.
 Калетник, Игорь Григорьевич (род. 1972) — учёный агроном, депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва от Коммунистической партии Украины.
 Калетник, Оксана Николаевна (род. 1972) — депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва от Коммунистической партии Украины.